Флаг сельского поселения Волода́рское — официальный символ бывшего муниципального образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 26 февраля 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4813.

Флаг составлен на основании герба сельского поселения Володарское по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль краёв две белые вертикальные полосы в 1/5 каждая, на белых полосах изображены голубые цветки васильков на зелёных стеблях, посередине полотнища — княжеская шапка, выполненная жёлтым, белым, малиновым, чёрным и голубым цветами».

Обоснование символики 
Земли, входящие в состав современного поселения, на протяжении многих веков служили вотчинами для знатнейших фамилий России. В начале XV века часть земель принадлежало Софье Витовтовне — супруге Великого князя Московского Василия, позже здесь были владельцами Шереметевы, Одоевские, Нарышкины. Об этой исторической особенности говорит изображение княжеской шапки.

Исторические особенности землевладения современного сельского поселения также аллегорически отражены цветками васильков, повторяющими одну из фигур, украшавших мундир чиновников Удельного ведомства. Часть земель — Верхнее и Нижнее Мячково, Григорчиково, Каменное Тяжино, Сельвачево в разное время принадлежало Удельному ведомству, созданному в 1797 году для управления владениями царской семьи. Васильки также символизируют чарующую природу поселения, поскольку большая часть территории составляют леса первой категории и жизнь здесь идёт, образно говоря «между лесом, солнцем и рекой».

Белые полосы образно отражают расположенные по берегам Пахры залежи известняка — «белого камня». На протяжении нескольких столетий, начиная с XIV века, здесь велась добыча известняка для строительства Москвы, отчего столица России получила название «Белокаменная».

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта,

Белый цвет (серебро) — символ чистоты и совершенства, мира и взаимопонимания.

Красный цвет — символ мужества, силы, труда, красоты и праздника.

Малиновый цвет (пурпур) — символ благородства, силы духа, достоинства.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности, чистого бескрайнего неба.

Примечания 

Флаги с изображением корон
Васильки в геральдике